Stefan Górecki (ur. 1900) – sierżant rezerwy Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stefan Górecki (ur. 1899) – polityk, poseł na Sejm PRL II kadencji (1957–1961)

Przypisy